«Москва́» — лидер эскадренных миноносцев проекта 1, построенный для Военно-Морского Флота ВС Союза ССР, и введённый в эксплуатацию 7 августа 1938 года.

Принимал участие в боях в составе Черноморского флота ВМФ СССР на начальном этапе Великой Отечественной войны. Потоплен 26 июня 1941 года во время рейда на Констанцу.

Строительство и испытания 
Закладка «Москвы» состоялась 29 октября 1932 года на стапеле Судостроительного завода № 198 имени Андре Марти (г. Николаев, Украинская ССР). Спуск корабля на воду был произведён 30 октября 1934 года. На испытаниях, проходивших с апреля по август 1938 года, «Москва» при водоизмещении 2 330 тонн и мощности энергетической установки 77 725 л. с. показала скорость 43,57 узла при волнении моря в 3 балла. После завершения испытаний, 7 августа 1938 года «Москва» вошла в состав 3-го дивизиона Отряда лёгких сил Черноморского флота ВМФ Союза ССР.

Служба 

В ноябре 1938 года лидер «Москва» под командованием А. И. Зубкова, доставлял правительственную делегацию Союза ССР на похороны президента Турции Кемаля Ататюрка.

К 22 июня 1939 года была проведена реорганизация соединений надводных кораблей Черноморского флота: лидер «Москва» вошел в состав 3-го, а лидер «Харьков» 2-го дивизиона отряда лёгких сил.

В 1939 году 19-23 октября «Москва» нанесла еще один визит в Турцию. На борту лидера «Москва» в 1940 году, после официального визита в СССР, возвращался на родину министр иностранных дел Турции Шюкрю Махмет Сараджоглу. 15 ноября 1940 года находившуюся в Николаеве «Москву» протаранила подводная лодка С-33, повредив лидеру левый гребной винт.

Служба во время войны 

26 июня 1941 года, согласно приказу наркома ВМФ, морские и воздушные силы Черноморского флота произвели рейд на Констанцу — порт и главную базу румынского флота.

В 5.00 лидер «Москва» открыл огонь главным калибром. Огонь велся без корректировки, но после первых же залпов на берегу взметнулось пламя большого пожара в районе нефтяных баков. В 5.04 ответный огонь по лидерам открыли плохо различимые в утренней дымке на фоне берега румынские эсминцы «Реджина Мария» и «Мэрэшти», несшие дозорную службу. Румынские эсминцы медленно двигались на север, а их залпы, принятые на лидерах за огонь береговых батарей, ложились с недолетом. В 5.06 на головном лидере заметили две орудийные вспышки 280-мм орудий береговой батареи «Тирпиц». Первый залп лег с перелетом в 10 кабельтовых от «Москвы», второй двухорудийный — уже с перелетом в 5 кабельтовых, а третий залп накрыл «Москву» с недолетом 1 — 1,5 кабельтова. С лидера «Харьков» на «Москву» поступил сигнал по УКВ об отходе.

«Москва», прекратив в 5.12 огонь и поставив дымовую завесу, резко отвернула на курс отхода. Курс вел к южной кромке минного заграждения, и неожиданный отворот лидера сбил стрельбу противника. Считая опасность от артиллерийского огня большей, чем от мин, командир лидера А. Б. Тухов приказал увеличить ход до 30 узлов и уходить противоартиллерийским зигзагом. При маневрировании был потерян левый параван. В кильватере «Москвы» шел лидер «Харьков».

В 5.20 с обоих кораблей заметили след двух торпед, идущих прямо на «Москву». С «Харькова» передали на «Москву» приказание: «Буки („Больше ход“). Идти прямым курсом». Но через минуту в момент уклонения от торпед вправо над «Москвой» поднялся столб воды, огня и дыма на тридцатиметровую высоту (выше мачт). Корабль остался без хода. Зенитное 76-мм орудие продолжало стрельбу по появившемуся самолету противника.

Командир «Москвы» капитан-лейтенант А. Б. Тухов, оглушенный взрывом был сброшен в воду, замполит — батальонный комиссар Г. Т. Плющенко погиб. Через две минуты после взрыва носовая оконечность корпуса оторвалась и быстро затонула. Кормовая еще плавала на поверхности, и люди находились на боевых постах. Погружение кормовой части быстро продолжалось, и помощник командира корабля старший лейтенант Л. И. Приваленков подал команду: «Покинуть корабль». Личный состав «Москвы» спешно покидал гибнущий корабль. Дифферент кормовой части достиг 40°, и она, встав вертикально, затонула через 8 — 10 минут после взрыва в точке с координатами 44°02' с. ш. и 28° 50' в. д. на глубине 40 — 45 м.

Существует три версии причин гибели лидера «Москва». По одной одной версии, корабль подорвался на мине, по другой корабль был атакован советской подводной лодкой Щ-206, по третьей — попадание снаряда береговой батареи в запасную торпеду, которое привело к детонации. По свидетельству П. И. Качура, версия об атаке Щ-206 выглядит наиболее несостоятельной, поскольку последнее радиодонесение с лодки, датированное 28 июня, сообщает о том, что лодка с момента выхода в море не встречала кораблей противника.

После гибели лидера, румынские моряки подобрали из воды 69 членов экипажа миноносца вместе с командиром А. Б. Туховым, который впоследствии сумел бежать из румынского плена и присоединиться к одесским партизанам, но погиб незадолго до соединения партизан с наступающими частями советской армии.

Командиры 
 ??.12.1936 — ??.05.1937 — Коновалов Гавриил Акимович
 19?? — 1938 — Андреус Константин Юрьевич
 1938 — Осадчий М. Д.
 10.08.1938 — 09.1940 — капитан 3-го ранга Зубков Александр Илларионович.
 09.1940 — 02.1941 – капитан 3-го ранга Ерошенко Василий Николаевич
 02.1941 — 26.06.1941 — капитан-лейтенант Тухов Александр Борисович

Обнаружение останков корабля 
В начале мая 2011 года искатели, спустя 30 лет поисков, наконец, обнаружили «Москву» в 30 км от Констанцы у берегов Румынии на глубине 45 метров. Первые видеокадры, сделанные дайверами спустя 70 лет после гибели лидера эсминцев, показали, что корабль разломился пополам. Данный факт поможет точно установить причину гибели корабля:

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 
 Лидер «Москва». ТТД. История корабля. Информационный ресурс «Черноморский флот» // flot.sevastopol.info
 Passion and determination: «Moskva», found after 70 years (англ., рум.). // mydive.ro
 

Лидеры эскадренных миноносцев проекта 1
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли
Кораблекрушения 1941 года
Военные корабли Черноморского флота ВМФ СССР